Corozo peut désigner :

Botanique 
 Corozo l'un des homonymes de l'ivoire végétal, des espèces du genre Phytelephas.

Autres 
 

Homonymie de toponyme